Plusieurs villes françaises possèdent une rue Beaurepaire :
 rue Beaurepaire à Nantes ;
 rue Beaurepaire à Paris ;
 rue Beaurepaire, une ancienne rue de Paris absorbée par la rue Greneta.

Beaurepaire